François Pécheux
Laurent Pécheux